Touil peut désigner :
Touil, la commune de la région de Hodh Ech Chargui en Mauritanie ;
Touil, la commune de la région de Hodh El Gharbi en Mauritanie.